Язовка () — место массовых казней и захоронений в Хорватии близ местечка , связанных с деятельностью югославских партизан во время Второй мировой войны.

Сотни раненых хорватских солдат из загребских больниц, а также мирных жителей были сброшены в расселину, находящуюся в районе горного массива Жумберак. Во время раскопок в 1990 году здесь было обнаружено большое количество скелетов, организовано ежегодное паломничество в это памятное место.

История 

Предполагается, что первыми жертвами, брошенными в эту пещеру, стали солдаты фашистского режима Независимого государства Хорватия, захваченные югославскими партизанами после битвы под Крашичем в январе 1943 года.

Позже, в 1945 году, бойцы Народно-освободительной армии Югославии использовали яму для тайного захоронения тел военнопленных, раненых хорватских солдат, медперсонала и католических монахинь.

В числе монахинь, брошенных в эту пещеру, были: ,  и Жеральда Якоб.

Местное население хранило память об этих событиях, в то время как коммунистическое правительство Югославии подавляло признание этих убийств. После образования в 1990 году Республики Хорватия это место стало историческим памятником. В результате новых исследования на глубине около 40 метров были обнаружены около 470 скелетов.

Примечания

Ссылки 
 Croatia: Jazovka Pit — The Grit For Positive Change
 Presidential Envoy Booed at Jazovka Commemoration

Вторая мировая война
История Хорватии